Александр Аксаков:
 Аксаков, Александр Николаевич (1832—1903) — русский публицист, переводчик, издатель, племянник С. Т. Аксакова.
 Аксаков, Александр Петрович (1850 — не ранее 1917) — русский публицист, литератор; брат Н. П. Аксакова.